Куртене́ () — может означать:

Персоналии
 Первый дом Куртене — знатный французский род, одна из ветвей его была графами Эдессы.
 Кортни (род) () — ветвь Первого дома Куртене, графы Девона.
 Куртене, Джон — член британского парламента.
 Дом Куртене (Капетинги) (или Второй дом Куртене) — знатный французский род, ветвь французской королевской династии Капетингов.
 Бодуэн де Куртене — род польского происхождения, выводивший своё происхождение от Второго дома Куртене:
 Бодуэн де Куртенэ, Иван Александрович
 Бодуэн де Куртенэ, Ромуальда Ромуальдовна
 Бодуэн де Куртенэ, София Ивановна
 Куртене, Уильям (1341/1342—1396) — английский церковный деятель.

География
 Куртене — коммуна во французском департаменте Луаре.
 Куртене — кантон департамента Луаре.
 Сеньория Куртене — сеньория во Франции.
 Куртене — замок во французской провинции Гатине.
 Куртене — коммуна во французском департаменте Изер.

См. также